Aristònides fou un pintor grec de certa qualitat esmentat per Plini el Vell, que fou pare i mestre de Mnasítim.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia